El Trofeo Dulcinea es un torneo amistoso de fútbol femenino que se celebra en Alcalá de Henares, (España) y que organiza la RSD Alcalá su primera edición fue el 8 de diciembre de 2021. Dando así, comienzo a un trofeo referente en la ciudad.

Un torneo que nace con el objetivo de convertirse en un referente del fútbol femenino en la región, como su homónimo el Trofeo Cervantes en categoría masculina, el más veterano de la Comunidad de Madrid con más de 50 años de historia. 

En esta primera edición, participaron todos los equipos femeninos de la cantera, denominada “Factoría del Val” y el primer equipo. Además, entre los equipos que se sumaron a este proyecto se encuentran el Olímpico de Madrid categoría infantil, el Fuenlabrada Atlantis categoría cadete, el Rayo Vallecano categoría juvenil, la ED Moratalaz de fútbol-7 y el equipo senior femenino del Villarejo CF. 

La concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Patricia Sánchez, tuvo el honor de realizar el saque de honor del partido senior, y agradeció “a la RSD Alcalá su implicación con el deporte femenino y la promoción de unos valores del deporte basados en la igualdad, inclusión, diversidad y el respeto al contrario”. 

Asistieron Alberto Blázquez primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto González edil de Juventud, Patricia Sánchez concejala de Igualdad y otros miembros de la Corporación Municipal, así como también, Paco Díez presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Javier Bravo presidente de la RSD Alcalá, y más representantes del club alcalaíno. Alberto Blázquez aseguró que “estamos convencidos de que este Torneo Dulcinea se convertirá en muy poco tiempo en un referente en la región madrileña, y también a nivel nacional. Nace con el objetivo de situar al deporte femenino en un primer plano, y estamos muy orgullosos de acoger en la ciudad este tipo de eventos que promueven la igualdad, el respeto, la tolerancia y la diversidad a través del Deporte”. 

Asimismo, los trofeos entregados a los diferentes equipos participantes, fueron elaborados por usuarios y usuarias del Centro Ocupacional Municipal Los Molinos.

Palmarés

Trofeo Dulcinea de Cantera 
En el año 2021, se instauró en el trofeo Dulcinea la participación de toda la cantera del club. Como se hizo con su homónimo el Trofeo Cervantes.

Véase también 
 Deporte en Alcalá de Henares
 Trofeo Cervantes
 Premio Cervantes Chico
 Premio Cervantes Gastronómico
 Premio Miguel de Cervantes
 Premios Cervantes al Deporte de Alcalá de Henares
 Premios Ciudad de Alcalá

Referencias 

Real Sociedad Deportiva Alcalá
Deporte en Alcalá de Henares
Fútbol femenino en la Comunidad de Madrid
Trofeo Dulcinea